Venceslao Constantínovich (en ruso, Вячеслав Константинович; Varsovia, 13 de julio de 1862-San Petersburgo, 27 de febrero de 1879) fue un gran duque de Rusia. Fue hijo del gran duque Constantino Nikoláyevich de Rusia y de la princesa Alejandra de Sajonia-Altemburgo.

Biografía 

Venceslao, apodado "Slava", era el bebé de la familia y un favorito de sus padres. Era alto y solía bromear diciendo que, cuando muriera, su ataúd quería atascado en una puerta del Palacio de Mármol. Realmente sucedió así cuando murió. 

Su vida fue breve. Murió antes de los diecisiete años de edad. Hijo menor y favorito de su familia, comenzó a quejarse a los dieciséis años de dolores de cabeza. Murió una semana más tarde por una inflamación cerebral.

Según un relato de la madre, la aparición de un fantasma, una dama de blanco, la víspera de la enfermedad de su hijo fue el signo de su muerte cercana.

Ancestros

Nobles de Rusia del siglo XIX
Nacidos en Varsovia
Venceslao Constantinovich
Fallecidos en San Petersburgo